Guàrdia Nacional (França), milícia ciutadana creada a l'inici de la Revolució francesa que existí sense interrupció de 1789 a 1871, quan fou dissolta a conseqüència del seu protagonisme revolucionari durant la Comuna de París
 Guàrdia Nacional dels Estats Units, força de reserva militar estatunidenca formada per voluntaris
 Guàrdia Nacional Padana, organització depenent de la Lliga Nord a Itàlia
 Guàrdia Nacional Republicana, cos de seguretat pública que va existir en Espanya al començament de la Guerra Civil, successor de la Guàrdia Civil en la zona republicana
 Guàrdia Nacional de Tunísia, organització paramilitar estatal creada el 1956
 Guàrdia Nacional, branca principal de les forces armades de Cap Verd per a la defensa militar del país, es fan càrrec de l'execució per terra i mar de les operacions de suport a la seguretat interna vegeu Forces Armades Capverdianes#Guàrdia Nacional